La Distinction, livre publié en 1979 par Pierre Bourdieu.
 La Distinction, revue satirique publiée à Lausanne.